Pirit, vasat és ként tartalmazó szabályos rendszerű szulfidásvány
Bolondok aranya (film), 2008-as amerikai film
Bolondok aranya (manga), Ami Reeder Hadley képregénye